Miejscowości w USA:
 Ferndale – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Humboldt
 Ferndale – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Lake
 Ferndale – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Anne Arundel
 Ferndale – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Ferndale – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
 Ferndale – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Whatcom

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Ferndale – miasto w Walii